Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Robertson () :
le comté de Robertson, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Robertson, situé dans l'État du Tennessee ;
le comté de Robertson, situé dans l'État du Texas.